Mongo
Pedro Mongo
Mongo (São Tomé)
 Mongo - Planeta fictício da tiras de jornal Flash Gordon

Veja também
Mongóis

Desambiguação